Pugatschowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Borissowna Pugatschowa (* 1949), russisch-sowjetische Estrada-Sängerin und Komponistin
 Walentina Iwanowna Pugatschowa (1935–2008), russisch-sowjetische Schauspielerin

Siehe auch:
 Pugatschow